Вероника (Павликени, 5. децембар 1976), бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Принцеса на вятъра}- (2001)
 -{Искам те завинаги}- (2004)
 -{13}- (2006)
 -{Адреналин}- (2007)

Спотови

Фолклорни спотови​

Тв верзије

Референце

Рођени 1976.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи